Menselijke stem, het geluid dat bij de mens wordt geproduceerd door de stemplooien of stembanden
Zangstem
"Stemmen": hallucinaties tijdens een psychose
Stemhebbend, een begrip uit de fonologie, waarmee wordt aangegeven of een spraakklank stemloos of stemhebbend is.
Stem of register (orgel), een serie orgelpijpen in een pijporgel in een bepaalde klankkleur
Stem (muziek), een partij binnen een (meerstemmige) partituur in een muziekstuk
Voice-over, de spreker van teksten voor radio of televisie, die ofwel commentaar leest of een rol acteert (Engels: dubbing)
Stem (North Carolina), een dorpje in de VS
STEM, een Engels acroniem voor Science, Technology, Engineering en Mathematics
SteM Zwijgershoek, een museum in Sint-Niklaas
Sterk Meppel (SteM), een lokale politieke partij in Meppel

Zie ook
Stemmen (doorverwijspagina)
Stemming (doorverwijspagina)
De Stem/De stem (doorverwijspagina)